Steurer ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Steurer (* 1986), österreichische Triathletin
 Elfriede Steurer (1924–2021), österreichische Hürdenläuferin und Sprinterin
 Elmar Steurer (1924–2011), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Florence Steurer (* 1949), französische Skirennläuferin
 Hugo Steurer (1914–2004), deutscher Pianist und Musikpädagoge
 Josef Steurer (1927–2010), deutscher Kommunalpolitiker

 Lisi Steurer (* 1979), österreichische Kletterin und Bergsteigerin
 Matthias Steurer (* 1964), österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Oliver Steurer (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Otto Steurer (1893–1959), deutscher HNO-Arzt und Hochschullehrer
 Reinhard Steurer (* 1971), österreichischer Klimaforscher
 Toni Steurer (* 1978), deutscher Bergsteiger und Extremskitourensportler
 Walter Steurer (* 1950), österreichischer Kristallograph

Steurer ist der Name von:

 Ludwig Steurer Maschinen und Seilbahnbau, Seilbahnbauunternehmen in Doren

Siehe auch:
 Steuer